Sargdeckel steht für:

 den Deckel eines Sarges,
 das französische Fort Douaumont, nachdem im Ersten Weltkrieg am 8. Mai 1916 hunderte deutscher Soldaten ums Leben gekommen und 679 von ihnen vor Ort eingemauert worden waren,
 Ammoniummagnesiumphosphat-Kristalle, die natürlicherweise im Urin vorkommen und als sargdeckel-förmig beschrieben werden,
 einen sich plötzlich lösenden Gesteinsbrocken im Bergbau, siehe Sargdeckel
 Sargdeckel (Namibia), markanter Kegelberg in Namibia

Siehe auch: